KM poate fi:
 Kilometru, unitate de măsură a distanței
 Comore, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din limba comoriană: Komori)
 .km, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Comore
 Kylie Minogue, cântăreață și actriță